Николай Бунин:
 Бунин, Николай Григорьевич (1834—1902) — русский писатель, автор сборника «Рассказы охотника».
 Бунин, Николай Ефимович (1925—1966) — заслуженный строитель Украинской ССР.  Кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции.
 Бунин, Николай Николаевич (1920—2003) — советский переводчик-германист.